Катало́г (устар. и проф. ката́лог ударение на третий слог Каталог, от  — список) — в общем случае некий список информации об объектах, составленный с целью облегчения поиска этих объектов по какому-то признаку:

 Библиотечный каталог — список или опись собрания книг в библиотеках. См. также Электронный библиотечный каталог.
 Список или опись собрания картин и других художественных предметов в музеях, галереях, на выставках, аукционах.
 Каталог почтовых марок
 Каталог почтовых марок СССР
 Скотт (каталог марок)
 Каталог-резоне — научное исследование, включающее все известные произведения определённого художника.
 Подписной каталог — перечень периодических изданий, применяемый для подписки.

Астрономия
 Астрономические каталоги: NGC, звёздного неба, Индекс-каталог и др.

Информатика
 Каталог (файловая система) — список объектов файловой системы.
 Каталог ресурсов в Интернете
 Домашний каталог
 Открытый каталог
 Рабочий каталог
 Служба каталогов

Торговля
 Каталог (торговля) — перечень товаров (услуг) с их описанием.

Музыка
 Каталог (группа) — музыкальный коллектив из Свердловска.

См. также 
 «Каталог женщин» — древнегреческая поэма.

Примечания